«День детей», «День защиты детей» — дни, призванные привлечь внимание к охране прав ребёнка:

 Всемирный день ребёнка (20 ноября)
 Международный день защиты детей (1 июня)
 День защиты детей (Украина)
 День защиты детей Африки (16 июня)
 Кодомо-но хи (букв. День детей) в Японии (5 мая).
 День детей — праздник в Таиланде, отмечается во вторую субботу января.

См. также 
 Женевская декларация прав ребёнка
 День «Белых Орхидей»
 Международный день девочек